Yosypivka puede referirse a:

Yosypivka, localidad del Raión de Savran en el óblast de Odesa (Ucrania); o
Yosypivka, localidad del Raión de Ovidiopol en el óblast de Odesa (Ucrania).